Sepioloidea är ett släkte av bläckfiskar. Sepioloidea ingår i familjen Sepiadariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sepialiknande bläckfiskar
Sepioloidea